Caco — mitologia grega, era filho do deus do fogo Vulcano
 Clube Atlético de Campo de Ourique ou CACO — clube desportivo português
 Caco de Telha — grupo de entretenimento fundado pela cantora Ivete Sangalo
 Caco, o sapo — versão em português de Kermit the Frog, do Muppet Show

Desambiguações de antropônimos